Huellas del pasado puede referirse a:

 Huellas del pasado (película), película de 1950 dirigida por Alfredo B. Crevenna y protagonizada por Libertad Lamarque;
 Huellas del pasado (álbum), álbum de estudio del grupo de salsa Grupo Niche.